(1943-2010), homme politique américain, 
  (1879-1970), peintre américain,
 René Bittinger (1954-), coureur cycliste français. 

Patronyme anglais